Hemelvaartskerk (München)
 Hemelvaartskerk (Ronse)
 Hemelvaartskerk (Vilnius)